Polikuschka (Polikushka) ist Filmtitel von
 Polikuschka (1922), sowjetisches Filmdrama von Alexander Sanin
 Polikuschka (1958), deutsch-italienisch-französisches Filmdrama von Carmine Gallone